Оганджанян, Амазасп Оганесович — врач, один из лидеров партии «Дашнакцутюн», премьер-министр Армении. 
 Оганджанян, Мушег Григорьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.